Ellison může být:

příjmení
 Harlan Ellison (1934–2018) – americký spisovatel
 Larry Ellison (* 1944) – americký podnikatel
 Ralph Ellison (1914–1994) – americký spisovatel

křestní jméno
 Ellison Onizuka (1946–1986) – americký důstojník, letec a astronaut

Externí odkazy